El término Centro Nacional de Inteligencia puede referirse, en esta enciclopedia:

 en España, al Centro Nacional de Inteligencia.
 en México, al Centro Nacional de Inteligencia.